Miejscowości w Polsce:
 Okup Mały
 Okup Wielki

Inne pojęcia:
 Okup – dobra materialne przekazane w zamian za odkupienie przedmiotu lub osoby trzymanej bezprawnie.

Filmy:
 Okup − film z 1996 roku w reżyserii Rona Howarda
 Okup − brytyjski film sensacyjny w reżyserii Caspara Wrede'a
 Okup − amerykański film dramatyczny w reżyserii Aleksa Segala